Asteronotidae är en familj av snäckor. Asteronotidae ingår i ordningen nakensnäckor, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Asteronotidae 2 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Asteronotidae